Сан Хосе дел Верхел има више значења:

 Сан Хосе дел Верхел (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе дел Верхел (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе дел Верхел, Сосиједад де Продуксион Рурал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе дел Верхел, Колонија Сан Хосе дел Верхел (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику